Televisão
História de Amor — telenovela brasileira com Regina Duarte e José Mayer

Cinema
A Summer Story — filme (1988) com  Susannah York traduzido no Brasil como Uma História de Amor
Dedication — filme (2007) com Billy Crudup e Mandy Moore exibido no Brasil como Uma História de Amor
Her — filme (2013) com Joaquin Phoenix exibido em Portugal como Uma História de Amor

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão